Стрелецкие бунты — восстания стрелецких полков.

 Стрелецкий бунт (1682)
 Стрелецкий бунт (1698)

См. также 
 Астраханское восстание 1705 года